Dit is de wereldranglijst van april 1999 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 21 april 1999.

Mannen 04